Бетани Маттек-Сандс и Майк Брайан — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Анна-Лена Грёнефельд и Жан-Жюльен Ройер — защищали свой титул и выбили с турнира первых номеров посева Саню Мирзу и Бруно Соареса, однако во втором раунде проиграли Чжань Юнжань и Джону Пирсу.

Посев 

  Саня Мирза /  Бруно Соарес (Первый раунд)
 ''' Бетани Маттек-Сандс / Майк Брайан (Титул)
  Елена Веснина /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Андреа Главачкова /  Марк Лопес ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Каролин Гарсия /  Боб Брайан ''(Первый раунд)
  Кристина Младенович /  Даниэль Нестор ''(Второй раунд)
  Тимея Бабош /  Александр Пейя ''(Четвертьфинал)
  Мартина Хингис /  Леандер Паес (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Клотильд де Бернарди /  Максим Аму (Первый раунд)  Жюли Куэн /  Николя Маю (Первый раунд)  Мария-Хосе Мартинес-Санчес /  Роберт Линдстедт (PR, четвертьфинал)''

<ol start="4">
  Хлоэ Паке /  Бенуа Пер (Первый раунд)
  Стефани Форетц Гакон /  Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)
  Матильда Юханссон /  Адриан Маннарино (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые